Robin Williams puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Robin McLaurin Williams (1951-2014), actor y comediante estadounidense.
 Robin Williams (1952), académico.
 Robin Williams, deportista británico.